Командование сил специального назначения:
 Командование сил специального назначения (Германия)
 Командование сил специального назначения (Турция)
 Командование сил специального назначения (Италия)
 Командование сил специального назначения (Камбоджа) 
 Командование сил специального назначения (Хорватия)
 Командование сил специального назначения (Франция)
 Командование сил специального назначения (Швейцария)

См. также 
 Командование специальных операций США
 Командование специальных операций Армии США
 Командование специальных операций ВВС США
 Командование специальных операций ВМС США 
 Командование сил специальных операций